Baetens ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Baetens (1930–2016), belgischer Ruderer
 Jan Baetens (* 1957), belgischer Kulturwissenschaftler
 Geert Baetens (* 1964), belgischer Dirigent und Klarinettist
 Pascal Baetens (* 1963), belgischer Fotograf
 Veerle Baetens (* 1978), belgische Schauspielerin

Siehe auch:
 Baeten